St. Rose Roman Catholic Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Rose Roman Catholic Church Complex (Springfield, Kentucky), NRHP-ID 78001413
 St. Rose Roman Catholic Church Complex (Lima, New York), NRHP-ID 88001345